Евдем, Эвдем (, ) — греческое имя.

Эвдем Кипрский
Эвдем Родосский